Cryphocricos är ett släkte av insekter. Cryphocricos ingår i familjen vattenbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenbin
Cryphocricos